La fecha 11 de septiembre del calendario gregoriano puede hacer referencia a:

 los Atentados del 11 de septiembre de 2001;
 el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile;
 la Avenida 11 de septiembre en Santiago de Chile;
 la Revolución del 11 de septiembre de 1852 en Argentina;
 la Estación Once de Septiembre en la ciudad de Buenos Aires;
 el buque 11 de septiembre que participó en las guerras civiles argentinas;
 día Once de Septiembre, día de la fiesta oficial de Cataluña, también conocida como la Diada de Catalunya;
 el Día del maestro en Argentina.